Zakariyya forma part del nom de molts personatges:

 Abu Darba Muhammad III ibn Zakariya I, emir hàfsida de Tunis
 Abu Yahya Zakariya II ben Yahya III, emir hàfsida
 Abu Zakariya Yahya I ben Abd al-Wahid, emir hàfsida
 Abu Zakariyya Yahya ben Abi Bakr al-Wardjilani, historiador ibadita
 Abu Zakariyya Yahya ben al-Khayr al-Djanawuni, savi ibadita
 Abul Zakariya Yahya III ben Ibrahim I, emir hàfsida de Bugia
 Abu-Zakariyyà Yahya (IV), emir hàfsida
 Abu Zakariyya Yazid ibn Muhammad ibn Iyas ibn al-Kasim al-Azdi, historiador
 Al-Husayn ben Ahmad ben Muhammad ben Zakariyya Abu Abd Allah al-Shi'i, fundador de l'imperi fatimita
 Zakariya I ibn al-Lihyani, emir de l'emirat hàfsida

Notes